БРП:
 Сокращения названий партий и организаций
 Братство Русской Правды — русская белоэмигрантская организация.
 Балтийская республиканская партия — политическая партия, существовавшая в Калининградской области Российской Федерации с 1 декабря 1993 года.
 Бельгийская рабочая партия
 Болгарская рабочая партия
 Бразильская рабочая партия (PTB)
 В технике
 БРП — блок расширения памяти, применявшийся в ряде вычислительных устройств, например, Электроника МК-52.